Szép új világ - Aldous Huxley regénye
Szép új világ - amerikai film (1980)
Szép új világ - amerikai film (1998)
Szép új világ - a Junkies albuma

Jegyzetek